Horizontaal
 Het bepalen van de horizontaal of afwijkingen daarvan, het zogenaamde waterpassen

Instrumenten 
 Waterpas (landmeetkunde), een optisch instrument
 Waterpas (bouwkunde) of timmermanswaterpas
 Libel (waterpas), een waterpas dat meet met een buisje met vloeistof
 Doosniveau, een waterpas dat in twee richtingen meet
 Chorobates, een type waterpas uit de Romeinse tijd
 Flesjeswaterpas of slangwaterpas, een slang gevuld met vloeistof, zie Waterpas (bouwkunde)#Andere instrumenten
 Laserwaterpas, een waterpas dat een laserstraal als referentie gebruikt